Cossato – comune italiano del Piemonte
 Federico Cossato – calciatore italiano
 Michele Cossato – calciatore italiano